Юхас () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Юхас, Дьюла (1883—1937) — венгерский поэт.
 Юхас, Иштван (род. 1945) — венгерский футболист.
 Юхас, Петер (род. 1948) — венгерский футболист.
 Юхас, Роланд (род. 1983) — венгерский футболист.
 Юхас, Сандра (род. 1962) — венесуэльская актриса, поэт, сценарист и радиоведущая.
 Юхас, Ференц (1928—2015) — венгерский поэт.
 Юхас, Эстер (род. 1988) — финская кёрлингистка.